Gibbs är ett efternamn som förekommer framst i engelskspråkiga länder. Efternamnet Gibbes har samma uttal.

Personer med efternamnet
 A.C. Gibbs (1825–1886), amerikansk politiker, guvernör i Oregon
 Alvin Gibbs, brittisk punkmusiker och författare
 Barry Gibbs (född 1948), kanadensisk ishockeyspelare
 Bob Gibbs (född 1954), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Ohio
 Charles Sydney Gibbes (1876–1963), brittisk privatlärare för ryska kejsarfamiljen
 Georgia Gibbs (1919–2006), amerikansk sångerska
 J. Willard Gibbs (1839–1903), amerikansk teoretisk fysiker och matematiker
 James Gibbs (1682–1754), brittisk arkitekt
 Kieran Gibbs (född 1989), engelsk fotbollsspelare
 Leonard Gibbs, amerikansk slagverksspelare 
 Otis Gibbs, amerikansk folkmusiker och låtskrivare 
 Philip Gibbs (1877–1962), brittisk författare och journalist
 Robert Gibbs (född 1971), amerikansk politisk konsult
 William C. Gibbs (1789–1871), amerikansk militär och politiker, guvernör i Rhode Island
 William Gibbs McAdoo (1863–1941), amerikansk politiker

Engelska efternamn